San Teodoro kan have flere betydninger:

 San Teodoro (Sardinien), en by og en kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien.
 San Teodoro (Sicilien), en italiensk by i regionen Sicilien i Italien,